Příjmení Staněk či Staňková mělo v roce 2011 v Česku 13 228 osob. Příjmení vzniklo jako zdrobnělina osobního jména Stanislav.  Podobná příjmení Staník nebo Staníková má 751 osob převážně na Moravě. 

Známí nositelé tohoto příjmení:
 Antonín Staněk (* 1966) – český politik
 Blažena Rylek Staňková (1888–1974) – česká hudební skladatelka
 František Staněk (rozcestník) – více nositelů jména, viz rozcestník
 Ivan Bohdan Staněk (Jan; 1828–1868) – český chemik, novinář a básník
 Ján Stanek (1900–1996) – československý voják
 Jaroslav Staněk (1917–1980) – český radioamatér, fyziolog, lékařský fyzik a pedagog
 Jaroslava Staňková (1937–2010) – česká architektka, vysokoškolská učitelka a spisovatelka
 Jill Staneková (* 1956), americká pro-life aktivistka
 Jiří Staněk (* 1957) – český spisovatel
 Josef Stanek
 Josef Staněk (1887–1947) – český český pedagog, literární historik a kritik
 Kateřina Staňková viz Caylian Curtis (* 1981) – česká modelka
 Ladislav Staněk (1921-2011) - český hokejista
 Luděk Staněk (* 1974) – český publicista, scenárista, moderátor a stand-up komik
 Oldřich Staněk (1914–2005) – český fotograf a pedagog
 Pavel Staněk – více nositelů jména, viz rozcestník
 Peter Staněk (* 1948) – slovenský ekonom a prognostik
 Robin Staněk – český tenista
Roman Staněk - reprezentant ČR v kolové
Roman Staněk (*2004) - automobilový závodník
 Stanislav Staněk (1927–2011) – český akademický malíř
 Tomáš Staněk (rozcestník) – více nositelů jména, viz rozcestník
 Václav Staněk – více nositelů jména, viz rozcestník
 Vilém Staněk (1853–1893) – český podnikatel, majitel velkoobchodu s orientálním zbožím
 Wenzel Staněk (1879–1926) – československý meziválečný politik německé sociální demokracie

Reference

Související články 
 Stanke
 Stanko (příjmení)

Česká příjmení